Crowby ist ein englischer Familienname, Namensträger sind folgende Personen:
 Maria Crowby (1940–2020), Politikerin und Friedensrichterin aus Vanuatu
 Patrick Crowby (1958–2013), Politiker und Minister aus Vanuatu